Алексенко Борис Григорович (1941) — український дипломат.
 Алексенко Володимир Аврамович (1923—1995) — радянський військовий льотчик-штурмовик, двічі Герой Радянського Союзу, генерал-лейтенант авіації.
 Алексенко Михайло Олександрович ((1861—1919) — український ботанік, приват-доцент, альголог і бріолог.

Див. також 
 Алексеєнко

Прізвища
Прізвища на -енко